Penard se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thomas Edward Penard
 Eugène Penard